Corinthians Alagoano Maceió – brazylijski klub piłkarski z Maceió
 Corinthians F.C. – angielski klub piłkarski
 Corinthians Paulista – brazylijski klub piłkarski z São Paulo
 Sport Club Corinthians Paulista (Superleague Formula team) – drużyna wyścigowa brazylijskiego zespołu piłkarskiego SC Corinthians Paulista
 Sport Club Corinthians Paranaense – brazylijski klub piłkarski z siedzibą w São José dos Pinhais

Zobacz też 
 Korynt
 Koryntia
 1. List do Koryntian
 2. List do Koryntian
 3. List do Koryntian
 Porządek koryncki
 Związek Koryncki